Палат (; ) може да се отнася за:
 дворец
 (преносно) разкошно, великолепно жилище 
 Палат (село) село в Област Благоевград, България

Източници